Gemeentestadion (Jette)
 Gemeentestadion (Schaarbeek)
 Stade Communal de Namur, het gemeentestadion van Namen

 Stadio Comunale Bellinzona, het gemeentestadion van Bellinzona, Zwitserland
 Stadio Comunale di Chiasso, het gemeentestadion van Chiasso, Zwitserland
 Stadio Comunale di Cornaredo, het gemeentestadion van Cornaredo, Zwitserland
 Estadi Comunal d'Andorra la Vella, het gemeentestadion van Andorra la Vella, Andorra
 Estadi Comunal d'Aixovall, het gemeentestadion van Aixovall, Andorra